Lolita — romance de 1955 por Vladimir Nabokov
 Lolita (Texas) — cidade no Condado de Jackson, E.U.A.

Cantoras 

 Lolita (cantora austríaca) (1931–2010)
 Lolita (cantora italiana) (1950–1986) 
 Lolita Flores — espanhola (n. 1958)
 Lolita Milyavskaya (n. 1963)

Artes, entretenimento, e mídia

Filmes 
 Lolita (1962) — de Stanley Kubrick, adaptado do romance
 Lolita (1997) — de Adrian Lyne, também adaptado do romance
 Lolita Anime — primeiro hentai original video animation (1984–1985)
 Lolita Anime (Nikkatsu) — anime hentai de 1984 com três episódios

Música 
 Lolita (ópera) — de 1992 por Rodion Shchedrin baseada no romance de Nabokov
 "Moi... Lolita" — canção de 2000 pela cantora francesa Alizée
 Carpe Diem (álbum de Belinda) – que inclui a canção "Lolita"

Outras artes, entretenimento, e mídia 
 Lolita (peça de teatro) — peça de 1981 por Edward Albee, adaptada do romance
 Lolita, My Love — musical de 1971 por John Barry e Alan Jay Lerner, baseado no romance

Outros usos  
 Lolita (orca) — orca fêmea mantida no Miami Seaquarium
 Lolita (termo) — termo de gíria para uma menina sexualmente atrativa, sedutora ou precoce
 Lolicon — palavra–valise japonesa de "Lolita complex", usada para descrever uma atração para meninas, e bem como para obras fictícias com um tema relacionado
 Lolita (moda) — subcultura de moda originada no Japão
 LOLITA — sistema de processamento de linguagem natural desenvolvido na Durham University, Inglaterra

Ver também 
 Amy Fisher — também conhecida como a Long Island Lolita
 Florence Sally Horner

Desambiguações de prenomes